Herenstraat 51 (Den Hoorn)
 Herenstraat 51 (Voorburg)